Кейла () — эстонский топоним:

Кейла — город и городской муниципалитет на северо-западе Эстонии.
Кейла — волость на северо-западе Эстонии в уезде Харьюмаа.
Кейла — река на северо-западе Эстонии.
Кейла — водопад в Эстонии.

См. также 
 Кейл
 Кейла-Йоа (значения)